Le qualificazioni mondiali di pallavolo maschile ai Giochi della XXXI Olimpiade (girone A) si sono svolte dal 28 maggio al 5 giugno a Tokyo, in Giappone: al torneo hanno partecipato otto squadre nazionali e le prime tre classificate e la prima asiatica e oceaniana classificata si sono qualificate per i Giochi della XXXI Olimpiade.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di partite vinte;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Polonia

Secondo posto
Iran

Terzo posto
Francia

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo maschile ai Giochi della XXXI Olimpiade